

Toponymes 

 Vadi, une île du Hordaland en Norvège
 Vadi, un village d'Estonie

Patronymies 

 Mohammad Taher Vadi (1989- ) : joueur iranien de volley-ball 
 Pierre Vadi (1966- ) : artiste suisse